Лівія — країна на півночі Африки;
 Лівія (королівство) — монархічний етап існування держави Лівія в 1951—1969 рр.
 Лівія (італійська) — колоніальні володіння Італійського королівства в Північній Африці.
 Лівія (частина світу) — в період античності у стародавніх греків (іноді і латинських авторів) назва частини світу Африка.
 Лівія (історична область) — історична область на північно-західному узбережжі Африки від Нілу до обох Сиртів (у різні періоди у різних народів кордони області змінювалися). Назва частин історичної області Лівія:

Давньогрецька і римська міфологія 
 Лівія (міфологія) — країна на кордоні відомого світу.
 Лібія — одна з німф в еллінській міфології.